

Acronimi 
 Gestore del sistema di trasmissione

Codici 
 GST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gustavus (Alaska) (Stati Uniti)